Michael Jordan (1963– ) amerikai profi kosárlabdázó
 Michael B. Jordan (1987– ) amerikai színész